Li Yan (Drie Koninkrijken), (†234), generaal uit het Koninkrijk Shu
 Tang Xizong (862-888), Chinese keizer met als persoonlijke naam Li Yan
 Li Yan (shorttrackster) (1968), Chinees shorttrackster en coach
 Li Yan (volleybalster) (1976), Chinees volleybalster
 Li Yan (wielrenster) (1980), Chinees wielrenster
 Li Yan (snookerspeler) (1992), Chinees snookerspeler
 Li Yan (paleontoloog)